Стадион „Локомотив“ може да се отнася за някой от следните стадиони.

България

Другаде 
 „Локомотив“ в Нижни Новгород, Русия
 „Локомотив“ – 29 други: в Молдова (1), Русия (19), Словакия (1), Узбекистан (2), Украйна (6)

Преименувани 
 „Локомотив“ (сега „РЖД Арена“) в Москва, Русия
 „Локомотив“ – 7 други: в Беларус (1), Грузия (1), Русия (3), Украйна (2)